Servisch 3×3-basketbalteam (mannen)
 Servisch 3×3-basketbalteam (vrouwen)